Termin poli((R)-hidroksialkanoinska kiselina) depolimeraza ima više značenja.

 Poli(3-hidroksibutirat) depolimeraza, enzim
 Poli(3-hidroksioktanoat) depolimeraza, enzim